Джон Кенди () е канадски комедиант и актьор.

Биография 
Роден е на 31 октомври 1950 г. в Торонто, Канада, а почива на 4 март 1994 г. в Дуранго, Мексико. Джон Кенди е възпоменат на канадската алея на славата.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 

 
 

Канадски актьори и актриси
Носители на награда Еми
Торонтчани